Brvenica kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Brvence, kommunhuvudort, Opsjtina Brvenica, 
 Brvenica (kommun),